Özbek ist ein türkischer männlicher und weiblicher Vorname, der auch als Familienname auftritt. Özbek bedeutet nach dem türkischen Namenswörterbuch zum einen „stark, kühn, furchtlos“, zum anderen Usbeke. Der Volksname der Usbeken leitet sich allerdings selbst wieder von dem Eigennamen einer Person ab, nämlich von Usbek Khan (türk.: Özbek Han), einem der Herrscher der Goldenen Horde.

Namensträger

Familienname 
 Barış Özbek (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Bruce Özbek (* 1964), deutscher Boxer und Kickboxer
 Dursun Özbek (* 1949), türkischer Geschäftsmann und Fußballfunktionär
 İhsan Özbek (* 1963), türkischer Pastor
 Muhammed Furkan Özbek (* 2001), türkischer Gewichtheber 
 Ufuk Özbek (* 1992), türkischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname